Ostrowsko peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne:
Ostrowsko, un village de la voïvodie de Łódź
Ostrowsko, un village de la voïvodie de Petite-Pologne